А́вгуст Вильге́льм Траба́ндт (нем. August-Wilhelm Trabandt; 1891—1968) — немецкий военачальник, командовавший в чине штандартенфюрера СС боевой группой «Трабандт», которая принимала активное участие в сражениях против советских войск на Днепре.

Биография 
Родился 21 июля 1891 год в Шпандау (административный округ Берлина). А. В. Трабандт принимал участие в Первой мировой войне, где получил ранение.

1 ноября 1933 года — 1 июля 1935 года — был членом СА;

Ноябрь 1934 года — получил звание штандартенфюрер СА.

7 мая 1936 года — получил звание гауптштурмфюрера СС, стал членом СС № 21885;

9 ноября — получил звание штурмбаннфюрера СС;

20 апреля 1938 года — получил звание оберштурмбаннфюрер СС.

12 августа 1939 года — стал членом НСДАП (билет № 7035171);

11 мая 1940 года — получил звание штандартенфюрера СС;

Июль 1940 года — отозван с фронта в Германию (за аферу с шампанским в мае 1940 года во Франции);

10 августа 1940 г. — 19 мая 1942 года — временно находился на службе в Отделе комплектования войск СС (отдел BI).

Сентябрь 1941 года — обвинён в разграблении украденных товаров во время исполнения служебных обязанностей;

12 августа 1942 года — исключён из рядов СС. 19 августа 1942 года Й. Дитрих написал письмо рейхсфюреру СС с призывом о проявлении милосердия к Трабандту.

24 октября — восстановлен в рядах СС и направлен на фронт в ранге гауптштурмфюрера;

25 октября — во главе батальона воевал против партизан в «Руссланд-Митте» (под Псковом);

15 сентября 1943 года — назначен командиром 39-го моторизованного полка СС;

8 ноября 1943 года — получил звание оберштурмбаннфюрера СС;

9 ноября — получил звание штандартенфюрера СС;

18 октября — 24 января 1944 года — назначен командиром 1-й моторизованной бригады СС;

Ноябрь 1943 года — командовал СС-«камфгруппе Трабанд»;

Декабрь 1943 года — в ходе операции «Николаус» разгромил советские соединения на Днепре;

25 января 1944 г. — 3 января 1945 года — был во главе командования 18-й дивизии СС «Хорст Вессель»;

1 июля 1944 года — получил звание оберфюрера СС;

Февраль 1945 года — командовал школой «Прозечниц»;

20 апреля — получил звание бригадефюрера СС и генерал-майора войск СС;

Апрель — 8 мая — командовал 31-й дивизией СС;

Май 1945 года — взят в плен советскими войсками;

1954 год — передан ФРГ;

Скончался 19 мая 1968 года в городе Аренсбург (около Гамбурга)

Награды 
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса — 25 сентября 1939 года;
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса — 25 сентября 1943 года;
 Немецкий крест в золоте — 22 октября 1943 года
 Рыцарский крест Железного креста — 6 января 1944 года.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1891 году
Умершие в 1968 году
Участники Первой мировой войны (Германия)
Военачальники Второй мировой войны
Командиры дивизий СС